Іон Антонеску — румунський військовий та державний діяч, в 1940—1944 роках глава держави і прем'єр-міністр, фактично диктатор, маршал Румунії.
 Крін Антонеску — румунський державний і політичний діяч, виконувач обов'язків Президента Румунії (6 липня до 27 серпня 2012 року).
 Міхай Антонеску — румунський політичний діяч, заступник прем'єр-міністра Румунії Йона Віктора Антонеску, міністр закордонних справ в роки Другої світової війни.